Fenioux, commune française de la Charente-Maritime
 Fenioux, commune française des Deux-Sèvres
 Le Fenioux est un ruisseau passant par cette commune.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France